Герцен, Александр:
 Герцен, Александр Александрович (1839—1906) — известный швейцарский физиолог русского происхождения, сын А. И. Герцена.
 Герцен, Александр Иванович (1812—1870) — русский писатель.
 Герцен, Александр Германович (род. 1947) — симферопольский историк, доцент, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков, декан исторического факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.